У́лица Ве́ры Воло́шиной — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Веры Волошиной — улица в Кемерово.
 Улица Веры Волошиной — улица в Москве.
 Улица Веры Волошиной — улица в Мытищах.